Kvalifikationen til VM i fodbold 2010, OFC beskriver, hvordan landsholdene i OFC afgjorde, hvem der eventuelt skulle kvalificere sig til VM i fodbold 2010 i Sydafrika. I kvalifikationen spillede holdene om én plads i en interkontinental playoff-match mod det hold, der sluttede som nr. 5 i AFC's kvalifikation. Alle 11 OFC-medlemmer var tilmeldt kvalifikationen, men sidenhen meldte  afbud, så 10 hold havde mulighed for at kvalificere sig til VM.

OFC-kvalifikationen var opdelt i to faser. Første runde blev afviklet som en del af South Pacific Games 2007 i Apia, hvor de tre bedste hold gik videre til anden runde. I anden runde spillede de tre hold fra første runde sammen med  om OFC's plads i interkontinental playoff.

Første runde 

South Pacific Games 2007 blev afviklet i Apia i Samoa i august-september 2007 og havde deltagelse af 10 hold, heraf 9 FIFA-medlemmer. Det sidste hold var , som altså deltog uden mulighed for at gå videre i VM-kvalifikationen. De 10 hold var inddelt i to grupper med fem hold i hver, som spillede alle-mod-alle. De to bedste hold fra hver gruppe gik videre til semifinalerne. De to vindere af semifinalerne samt vinderen af bronzekampen, ,  og  gik videre til anden runde.

Gruppe A

Gruppe B

Semifinaler, bronzekamp og finale

Anden runde 

De tre kvalificerede hold fra første runde spillede sammen med  om én plads i interkontinental playoff-matchen mod nr. 5 fra AFC's kvalifikation. De fire hold spillede alle-mod-alle både ude og hjemme, og New Zealand vandt gruppen med syv points forspring til . Dermed gik newzealænderne videre til playoff-matchen, hvor modstanderen blev .

VM i fodbold 2010